Zheng Xun (), né le  à Harbin dans la province du Heilongjiang, est un danseur sur glace chinois.

Biographie

Carrière sportive 
Zheng Xun est sextuple champion chinois de danse sur glace avec Huang Xintong (en 2007, 2009, 2011, 2012 et 2014) et avec Zhao Yue (en 2016).

Il représente son pays à sept championnats des quatre continents, quatre mondiaux et deux olympiades (2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi).

Reconversion 
Zheng Xun arrête les compétitions de danse sur glace en 2016 après les championnats nationaux.

Palmarès 
Avec deux partenaires 
 Huang Xintong (14 saisons : 2000-2014)
 Zhao Yue (2 saisons : 2014-2016)

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en août 1987
Naissance à Harbin
Patineur artistique chinois
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014